Medija je lahko:
 Medija, Zagorje ob Savi, vas v občini Zagorje ob Savi;
 Medija (potok), potok/rečica, ki izvira zahodno od zgoraj omenjene vasi in istoimenska dolina
 Medija (zgodovinska pokrajina), v starem veku pokrajina na severozahodu današnjega Irana, domovina Medijcev;
 Grad Medija, grajska ruševina na Izlakah;